Collenette est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1899-2001), danseuse américaino-guernesiaise
David Collenette (né en 1946), homme politique canadien en Ontario
Iris Sheila Collenette (1927-2017), botaniste anglaise
 (née en 1950), femme politique et professeure canadienne

Homonymie de patronyme